Kwas eikozapentaenowy – nazwa skrótowa kwasu (ang. Eicosapentaenoic acid)
 Environmental Protection Agency – agencja rządu USA
 European Pressphoto Agency – europejska agencja fotograficzna
 EPA Larnaka – cypryjski klub piłkarski
 Stowarzyszenie ósemki angielskiej – (ang. English Pool Association)
 
 English Pale Ale – styl piwa